

Astronomia 
 Cratere Banes – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Banes – comune di Cuba, situato nella provincia di Holguín

Persone 
 Lisa Banes – attrice statunitense